Cieki w Polsce
 Smolniczek – potok, dopływ Osławy
 Smolniczek – potok, dopływ Sanu

Przypisy